Џенифер Конели () је америчка глумица, рођена 12. децембра 1970. године у Кејру, Њујорк (САД).

Филмографија 

|-
| 1984
| Било једном у Америци
| -{Once Upon a Time in America}-
| млада Дебора
|-
|rowspan="3" | 1985
|
| -{Dario Argento's World of Horror}-
|
|-
| Феномен
| -{Phenomena}-
| Џенифер Карвино
|-
|
| -{Seven Minutes in Heaven}-
| Натали Бекер
|-
| 1986
| Лавиринт
| -{Labyrinth}-
|Сара
|-
|rowspan="2" | 1988
|
| -{Ballet}-
| Клер Хамилтон / Натали Хорват
|-
|
| -{Some Girls}-
| Габријела Д'Арк
|-
| 1990
|
| -{The Hot Spot}-
| Глорија Харпер
|-
|rowspan="2" | 1991
|
| -{Career Opportunities}-
| Џоуси Маклелан
|-
|
| -{The Rocketeer}-
| Џени Блејк
|-
| 1994
|
| -{Of Love and Shadows}-
| Ајрин
|-
| 1995
|
| Higher Learning
| Тарин
|-
|rowspan="2" | 1996
|
| -{Mulholland Falls}-
|Алисон Понд
|-
|
| -{Far Harbor}-
| Ели
|-
| 1997
|
| -{Inventing the Abbotts}-
| Елинор Абот
|-
| 1998
|
| -{Dark City}-
| Ема Мердок/Ана
|-
|rowspan="3" | 2000
|
| -{Waking the Dead}-
| Сара Вилијамс
|-
| Реквијем за снове
| -{Requiem for a Dream}-
| Марион Силвер
|-
|
| -{Pollock}-
| Рут Клингман
|-
| 2001
| Блистави ум
| -{A Beautiful Mind}-
| Алиша Неш
|-
|rowspan="2" | 2003
| Хулк || -{Hulk}- || Бети Рос
|-
|
| -{House of Sand and Fog}-
| Кати
|-
| 2005
|
| -{Dark Water}-
| Далија Вилијамс
|-
|rowspan="2" | 2006
|Интимне ствари
| -{Little Children}-
| Кати Адамсон
|-
| Крвави дијамант
| -{Blood Diamond}- || Мади Воуен
|-
| 2007
|
| -{Reservation Road}-
| Грајс Лернер
|-
| 2009 || Ти га просто не занимаш || -{He's Just Not That Into You}- || Џенин
|-
| 2014
| Ноје
| -{Noah}-
| Ноема
|-
| 2017
| Спајдермен: Повратак кући
| -{Spider-Man: Homecoming}-
| Карен (глас)
|-
| 2019
| Алита: Борбени анђео
| -{Alita: Battle Angel}-
| др Чајрен
|-
| 2022
| Топ ган 2: Маверик
| -{Top Gun: Maverick}-
| Пенелопе „Пени” Бенџамин
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози